Gianella ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Gianella (1778–1863), italienischer Ingenieur
 Felice Gianella (1829–1898), Schweizer Anwalt, Richter, Politiker, Tessiner Grossrat und Staatsrat
 Ferdinando Gianella (1837–1917), Schweizer Ingenieur, Architekt und Politiker
 Giampiero Gianella (* 1952), Schweizer Politiker
 Luigi Gianella (1778–1817), italienischer Komponist